A szárny szó jelentései:

 szárny (biológia)
 szárny (technika), például a repülőgépé
 szárny (hadsereg) 
 szárny (politika) például egy párt jobbszárnya.
 épületszárny (vagy szárnyépület) (építészet)